Ленинградская АЭС — атомные электростанции города Санкт-Петербурга:

 Ленинградская АЭС
 Ленинградская АЭС-2